«Фейерверк» () — немецкая кинокомедия режиссёра Курта Хофмана по одноимённому мюзиклу Эрика Чарелла и Йюрга Амштейна. Премьера фильма состоялась в Дюссельдорфе 16 сентября 1954 года.

Сюжет 
В августе 1908 года в небольшой немецкий городок с гастролями прибывает бродячий цирк. Его директор Саша Обольски — не кто иной, как пропавший двадцать лет назад брат местного владельца фабрики по производству садовых гномиков Альберта Оберхольцера. Александр Оберхольцер, как в действительности зовут Сашу Обольски, приехал поздравить брата с днём рождения. Изумлённые горожане знакомятся с его очаровательной супругой Идуной, которая в песне рассказала о своём отце, известном клоуне, вскружив голову не одному добропорядочному семьянину.

Дочь Альберта Оберхольцера Анну цирк и его директор приводят в восторг. Анна учится в школе танцев и мечтает о столичной сцене. Несмотря на свою любовь к молодому садовнику Роберту Анна решилась сбежать из дома, чтобы стать циркачкой, заодно избежав ссылки к нелюбимой бездетной тётке Пауле. Идуна недовольна близкими отношениями, складывающимися между Анной и её супругом. Тем не менее, беглянку устраивают на ночлег в комнате, задрапированной шкурами леопардов и заставленной чучелами диких животных. Девушке приснился кошмар о том, как она стала воздушной гимнасткой и на одном из представлений упала с каната к голодным львам. Испугавшись, Анна с утра вернулась в родительский дом. В конце фильма все недоразумения благополучно разрешены, цирк даёт блистательное последнее прощальное выступление и уезжает.

В ролях 
 Лилли Палмер — Идуна
 Карл Шёнбёк — Александр Оберхольцер
 Роми Шнайдер — Анна Оберхольцер
 Клаус Бидерштедт — Роберт
 Вернер Хинц — Альберт Оберхольцер
 Рудольф Фогель — дядя Густав
 Маргарита Хааген — Кати
 Эрнст Вальдов — дядя Вильгельм
 Лизль Карлштадт — тётя Берта
 Кете Хаак — Каролина Оберхольцер
 Лина Карстенс — тётя Паула
 Михль Ланг — дядя Фриц
 Шарлотта Витхауэр — тётя Альвина
 Татьяна Заис — мадам Шперлинг
 Вилли Райхерт — начальник вокзала
 Ханс Кларин — работник цирка
 Михаэль Крамер — работник цирка
 Кристиана Майбах — Ясмина
 Клаус Поль — Пиперайт

Литература 
 Das Feuerwerk. Regiebuch. Musik von Paul Burkhard. Musikalische Komödie in drei Akten von Erik Charell und Jürg Amstein. Nach einem Lustspiel von Emil Sautter. Gesangtexte von Jürg Amstein und Robert Gilbert. Musikverlag und Bühnenvertrieb Zürich, Zürich 1949, 80 S.

Ссылки 
 filmportal.de

Кинокомедии Германии
Экранизации литературных произведений
Фильмы о цирке
Музыкальные фильмы Германии
Фильмы Курта Хофмана